M32 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes
 M32 MGL, version du lance-grenades  Milkor MGL.

Sciences 
Astronomie
 M32 est une galaxie elliptique satellite de la Galaxie d’Andromède.

Médecine
 Lupus érythémateux disséminé, à l'exclusion du lupus érythémateux (discoïde), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  , embranchement de la M4 au centre de Bristol ;
  Autoroute russe M32, ancien nom de la  route régionale A300 ;
  Autoroute Kazakh M32 reliant la frontière russe à Chymkent.

Route
  Route serbe M32 reliant Ribariće au Kosovo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres